Asclepiodoto puede referirse a:
 Asclepiodoto, físico y matemático griego del siglo V d.C.
 Asclepiodoto, filósofo griego del siglo I a.C.
 Asclepiodoto de Alejandría, filósofo griego del siglo V a.C.
 Asclepiodoto de Heraclea, militar griego del siglo II a.C.
 Asclepiodoto de Lesbos, político griego del siglo I a.C.
 Casio Asclepiodoto, hombre rico romano del siglo I d.C.
 Flavio Asclepiodoto, político romano del siglo V d.C.
 Julio Asclepiodoto, cónsul romano del siglo III d.C.